Папашина армия () — телесериал-ситком BBC об Отрядах местной обороны (ополчении) во время Второй мировой войны. Сценарии к эпизодам были написаны Джимми Перри и Дэвидом Крофтом и показаны на BBC с 1968 по 1977 год. Насчитывает всего 9 сезонов и 80 эпизодов, плюс радио версии, основанные на телесценариях, фильм и сценическое шоу.

Название сериала связано с тем, что Отряды местной обороны в основном состояли из людей, не подлежавших призыву по возрасту или состоянию здоровья (а также из тех, кто имел бронь). Действие сериала разворачивается в вымышленном приморском городке-курорте Уолмингтон-он-Си (), который находится на южном побережье Англии, и, следовательно, имеет стратегическую роль как место возможного вторжения Германии в Великобританию.

Возникновение 
Первоначально предполагалось назвать телесериал «Бои тигров», «Папашина армия» была отчасти придумана соавтором и создателем Джимми Перри на основе опыта с ополчением. Перри было всего 17 лет, когда он присоединился к десятому батальону Хартфордшира. Матери не нравилось, что он уходил по ночам и боялась, что он может простудиться; он отчасти напоминал персонажа рядового Пайка.

Персонажи 
 Капитан Маннеринг (, ) (Артур Лоу) — храбрый и несомненно патриотичный местный менеджер банка, во время войны назначил себя лидером контингента ополчения своего города.
 Сержант Уилсон () (Джон Ле Мезюрье).
 Капрал Джонс () (Клайв Данн).
 Рядовой Фрейзер () (Джон Лори).
 Рядовой Уокер () (Джеймс Бек).
 Рядовой Годфри () (Арнольд Ридли).
 Рядовой Пайк () (Йен Лавендер).
 Начальник АРП Ходжес () (Билл Пертуи).

Эпизоды 

Всего телесериал содержит 9 сезонов и 80 эпизодов, включая рождественские спецвыпуски.

Утраченные эпизоды 

Первые два сезона были записаны и показаны чёрно-белыми, сезоны с третьего по девятый были записаны и показаны в цвете. Несмотря на это, один эпизод третьего сезона, Номер внизу сохранился только чёрно-белым, и на официальном DVD был выпущен в таком виде. Этот эпизод был восстановлен в цвете, используя скрытый цветовой сигнал (сигнал цветности точек) и был показан 13 декабря 2008 года на BBC Two.

Музеи 
Сериалу посвящено несколько музеев:
 Экспозиция Dad’s Army Collection в Брессингемском паровом музее (): здесь представлена коллекция винтажных автомобилей, использовавшихся на съемках сериала, а также реконструирована улица Уолмингтона-он-Си
 Музей Папашиной армии () в городе Тетфорд, где проходили съемки многих эпизодов сериала
 Музей Бомбардировки и обломки (, Блиц — бомбардировки во время Битвы за Британию) в Грейт-Ярмут, посвящённый как сериалу и реальной жизни британцев во время войны

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Великобритании, запущенные в 1968 году
Телесериалы Великобритании 1960-х годов
Телесериалы Великобритании 1970-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1977 году
Телесериалы-ситкомы Великобритании